Marianna van Jezus (heilige) (1618- 1645), een rooms-katholieke heilige uit Ecuador
Marianna van Jezus (zalige) (1565-1624), een Spaanse geestelijke en rooms-katholieke zalige